Siliqua är ett släkte av musslor. Siliqua ingår i familjen knivmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Knivmusslor
Siliqua